Symington steht für:

Orte in Schottland:
 Symington (Scottish Borders)
 Symington (South Ayrshire)
 Symington (South Lanarkshire)

Personen:
 Donald Symington (1925–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Fife Symington (* 1945), US-amerikanischer Politiker

 Lorraine S. Symington (* 1958), US-amerikanische Zellbiologin und Genetikerin
 Stuart Symington (1901–1988), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 William Symington (1763–1831), schottischer Ingenieur
 William Stuart Symington (1870–1926), US-amerikanischer Romanist

Sonstiges:
 Symington Family Estates, portugiesisches Handelsunternehmen für Spirituosen und Wein, insbesondere Portwein
 Symington-Inseln, Inselgruppe der Biscoe-Inseln, Antarktis